Abbe oder Abbé bezeichnet:

 Abt im Französischen
 Abbé, französischer Weltgeistlicher

Geografie:
 Abbe (Ecker), linker Nebenfluss der Ecker, Harz, Sachsen-Anhalt
 Abbe-See, ein Salzsee in Äthiopien und Dschibuti
 Pont-l’Abbé, eine Gemeinde im Westen Frankreichs im Département Finistère
 Ernst-Abbe-Denkmal, ein Denkmal in Jena
 Ernst-Abbe-Sportfeld, eine Sportanlage in Jena
 Ernst-Abbe-Bücherei Jena, eine 1896 eröffnete Bibliothek in Jena

Wissenschaft und Technik:
 (5224) Abbe, ein Hauptgürtelasteroid
 Abbe (Mondkrater), ein Mondkrater auf der Südhemisphäre der Mondrückseite
 Abbe-Refraktometer, ein optisches Gerät zur Bestimmung des Brechungsindex von Flüssigkeiten
 Abbe-Verfahren, eine Messmethode zur Bestimmung der Brennweite einer Linse
 Abbe-Zahl, gibt in der Optik die optische Dispersion eines transparenten Mediums an
 Ernst-Abbe-Stiftung, eine Stiftung zur Förderung der Wissenschaften in Thüringen

Abbe oder Abbé ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Abbé (* 1988), Schweizer Fußballspielerin
 Cleveland Abbe (1838–1916), US-amerikanischer Astronom und Meteorologe
 Elfriede Abbe (1919–2012), US-amerikanische Bildhauerin, Holzgraveurin und Illustratorin botanischer Werke
 Ernst Abbe (1840–1905), deutscher Physiker, Optiker, Industrieller und Sozialreformer, siehe Abbe (Einheit)
 Ernst C. Abbe (1905–2000), US-amerikanischer Botaniker
 Ernst Abbé (* 1948), deutscher Fußballspieler

 Hendrik Abbé, flämischer Maler und Zeichner des 17. Jahrhunderts
 James Abbe (1883–1973), US-amerikanischer Fotojournalist und Radiomoderator
 Louis Jean Nicolas Abbé (1764–1834), französischer General
 Robert Abbe (1851–1928), US-amerikanischer Chirurg und Pionier auf dem Gebiet der Radiologie

sowie
 Jean Hippolyte Michon (1806–1881), Pseudonym Abbé, französischer Schriftsteller und Graphologe

und der Name von
 Abbé Pierre (1912–2007), französischer Priester und Gründer der Wohltätigkeitsorganisation Emmaus

Siehe auch:
 Abe
 Abée